Иркутский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1926—1930 годах.

Иркутский округ был образован 28 июня 1926 года из Верхоленского, Иркутского, части Зиминского уездов и Бодайбинского золотопромышленного района Иркутской губернии. Центром округа был назначен город Иркутск. Округ был разделён на 12 районов:

 Балаганский район. Центр — село Балаганск
 Бодайбинский район. Центр — город Бодайбо
 Жигаловский район. Центр — село Жигалово
 Заларинский район. Центр — село Залари
 Иркутский район. Центр — город Иркутск
 Кабанский район. Центр — село Кабанск
 Качугский район. Центр — село Качуг
 Оёкский район. Центр — село Оёк
 Тагнинский район. Центр — село Тагна
 Усольский район. Центр — село Усолье
 Усть-Удинский район. Центр — село Усть-Уда
 Черемховский район. Центр — город Черемхово

20 декабря 1926 Кабанский и часть Иркутского районов были переданы в состав Бурят-Монгольской АССР.

19 июня 1929 в состав Иркутского округа вошли 5 районов упразднённого Тулунского округа:

 Братский район. Центр — село Братск
 Зиминский район. Центр — город Зима
 Куйтунский район. Центр — село Куйтун
 Нижне-Илимский район. Центр — село Нижне-Илимск
 Тулунский район. Центр — город Тулун

20 июня 1930 Оёкский район вошёл в состав Иркутского района, а Тагнинский — в состав Заларинского.

30 июля 1930 Иркутский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Восточно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 472,6 тыс. человек. Из них русские — 89,1 %; буряты — 2,4 %; евреи — 1,9 %; татары — 1,7 %; украинцы — 1,4 %; белорусы — 1,1 %.

Литература 
 

Округа РСФСР
1920-е годы в Иркутской области
Административные единицы, образованные в 1926 году
Появились в 1926 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году